Els eritrosúquids (Erythrosuchidae, gr. "cocodrils vermells") constitueixen una família d'arcosauromorfs carnívors basals que visqueren des del Triàsic inferior (Oleniokià) fins al Triàsic mitjà (Anisià).

Referències 

 Els eritrosúquids a Palaeos 
 Benton, M. J. (2000), Vertebrate Paleontology, 2a Ed. Blackwell Science Ltd (2004) 3a edició
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Parrish, J. M. (1992) Phylogeny of the Erythrosuchidae (Reptilia: Archosauridormes). Journal of Vertebrate Paleontology, 12, N3-102.

Sauròpsids del Triàsic
Arcosauromorfs